Alsen steht für folgende geographischen Objekte:

 Alsen, deutscher Name von Als (Dänemark), Insel in der Ostsee

in Deutschland:
 Alsen (Windeck), Gemeindeteil von Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alsen, Gemeindeteil von Osterstedt, Schleswig-Holstein

in Schweden:
 Alsen (Jämtland), Dorf und Kirchengemeinde in der Provinz Jämtland
 Alsen (Närke), See in der Provinz Närke
 Alsen (Östergötland), See in der Provinz Östergötland

in den Vereinigten Staaten:
 Alsen (Louisiana) im East Baton Rouge Parish
 Alsen (New York) im Greene County
 Alsen (North Dakota) im Cavalier County
 Alsen (South Dakota) im Union County
 Alsen Heights im East Baton Rouge Parish, Louisiana

Alsen ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Alsen (1861–1913), deutscher Jurist und Landrat
 Enewold Christian Alsen (1777–1833), deutscher Jurist
 Gutti Alsen (1869–1929), deutsche Schriftstellerin
 Harry Alsen (1866–nach 1914), deutscher Schauspieler
 Herbert Alsen (1906–1978), deutsch-österreichischer Opernsänger (Bass)
 Ola Alsen (auch Olga Alsen; 1880–1956), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin
 Ole Alsen (* 1988), deutscher Basketballspieler

 Otto Friedrich Alsen (1805–1872), deutscher Jurist und Unternehmer
 Kurt Jung-Alsen (1915–1976), deutscher Filmregisseur
 Rosemarie Alsen, ein Ehename von Rosemarie Springer (1920–2019), deutsche Springreiterin

Alsen steht für:
 Alsen (Zementhersteller), Unternehmen zur Herstellung von Zement
 Planet Alsen, Bezeichnung für das Gelände des Zementherstellers Alsen
 Alsensjön, See in der Gemeinde Krokom, Provinz Jämtlands län, Schweden
 Als Sund, Meerenge in Nordschleswig, Dänemark
 Alsenviertel, Quartier im Berliner Spreebogen, historisches Botschaftsviertel
 Colonie Alsen, Sommervillenkolonie in Berlin-Wannsee
 Kreisbahn auf Alsen, deutscher Name der Amtsbanerne på Als, Eigenbetrieb des Kreises Sonderburg, Nordschleswig
 Alsen Limestone Quarry, Mine im Greene County, New York
 Alsen Oil Field, Ölfeld im East Baton Rouge Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Alsen Park, Park im East Baton Rouge Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Alsen, ein heringsartiger Wanderfisch, der im Mai zur Fortpflanzung in die Flüsse aufsteigt.

Siehe auch:
 Ahlsen
 Alseno, Gemeinde in Italien